Les épreuves de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroulent à l'arena Porte de la Chapelle au nord de Paris en France, du 27 juillet au 5 août 2024. Il s'agit de la  apparition du badminton aux Jeux olympiques.

Lieu de la compétition 

Le tournoi olympique de badminton a lieu à l'arena Porte de la Chapelle, située dans le  de Paris.

Le site sera également utilisé pour l'épreuve de gymnastique rythmique, puis par le parabadminton et la force athlétique lors des Jeux paralympiques.

Construit pour les Jeux, ce complexe polyvalent peut accueillir jusqu'à  spectateurs.

Qualifications 

La période de qualifications est ouverte du  2023 au 28 avril 2024.

Déroulement de la compétition

Nations participantes

172 joueurs et joueuses participent au tournoi olympique dans les 5 épreuves du badminton : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte.

Programme

Médaillés

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel des Jeux olympiques
 Compétition sur le site tournamentsoftware.com